Тиршенройт:

 Тиршенройт — город в Германии, на реке Вальднаб, районный центр, расположен в земле Бавария.
 Тиршенройт — район в Германии. Центр района — город Тиршенройт. Район входит в землю Бавария.